Plaatsen in de Verenigde Staten
 McDonough (Georgia)
 McDonough County, county in Illinois

 Personen
 Mary Beth McDonough (1961), Amerikaans actrice
 Neal McDonough (1966), Amerikaans acteur
 William McDonough (1951), Amerikaans architect